Freedom to album płytowy wydany w 1989 roku, przez Neila Younga

Lista piosenek 
Wszystkie kompozycje Neila Younga oprócz 8 – (Leiber, Mann, Stoller, Weil)

Twórcy 
 Neil Young – wokal, gitara, pianino
 Chad Cromwell – perkusja
 Rick Rosas – gitara basowa
 Frank Sampedro – gitara, keyboard, mandolina
 Ben Keith – saksofon, elektryczna gitara hawajska, keyboard, wokal
 Linda Ronstadt – wokal w "Hangin' on a Limb"
 Poncho Villa – akustyczna gitara w "Eldorado"
 Tony Marsico – gitara basowa w "No More"
 Steve Lawrence – saksofon tenorowy
 Larry Cragg – saksofon barytonowy
 Claude Cailliet – puzon
 John Fumo – trąbka
 Tom Bray – trąbka

Linki zewnętrzne 
 Okładka
 Oficjalna strona Neila Younga

Albumy muzyczne wydane w roku 1989
Albumy Neila Younga
Albumy Reprise Records